Nargeot ist der Familienname von
Jean-Denis Nargeot (1795–1865), französischer Kupferstecher
Pierre-Julien Nargeot (1799–1891), französischer Komponist, Dirigent und Violinist